Бедей — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Бедей — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи.